Juan Adolfo de Sajonia-Gotha-Altenburgo (18 de mayo de 1721, Gotha - 29 de abril de 1799, Friedrichstanneck, ahora un distrito de Eisenberg, Turingia) fue un príncipe alemán de la Casa de Sajonia-Gotha-Altenburgo y teniente general sajón.

Biografía 

Juan Adolfo era el hijo más joven del Duque Federico II de Sajonia-Gotha-Altenburgo y de Magdalena Augusta de Anhalt-Zerbst. El príncipe fue educado por Gottfried Christoph Sommer en Gotha y entre 1735 y 1739 en Ginebra. Ingresó en el servicio militar danés en 1739. En su Grand Tour en 1741 visitó Francia y a su hermana Augusta en el Reino Unido donde obtuvo un Doctorado por la Universidad de Oxford.

En 1742 empezó su servicio en el ejército del Electorado de Sajonia donde se convirtió en titular de un regimiento en 1744 que comandó él mismo hasta 1746. Luchó en la batalla de Hohenfriedberg. Se convirtió en mayor general en 1746 y estableció su cuartel general en Naumburg. En 1748 obtuvo la Orden polaca del Águila Blanca y se unió a la logia masónica »Zu den drei Hammern« como »Chevalier de la Truelle d'Or« en Naumburg. Juan Adolfo pasó a ser teniente general sajón en 1753.

Durante la guerra de los Siete Años fue capturado por el Ejército prusiano cerca de Altenburgo en 1756. Fue liberado tras jurar que no lucharía con los prusianos en los venidero. Después, el Ejército prusiano intentó absorber su regimiento.

Juan Adolfo se retiró a 
Eisenberg donde hizo construir una casa en Markt 25 en 1750. En 1756 tuvo construido el Palacio de Friedrichstanneck en las cercanías. Tras la muerte del Príncipe José de Sajonia-Hildburghausen en 1787 se convirtió en anciano de la línea ernestina de la Casa de Wettin, una posición que ya había mantenido su hermano mayor Federico III hasta su muerte en 1772. Debido a su posición obtuvo territorio en Oldisleben. Daniel Collenbusch se convirtió en su médico personal en 1788. Tras la muerte de Juan Adolfo en 1799, el Príncipe Josías de Sajonia-Coburgo-Saalfeld se convirtió en anciano de la línea ernestina de Wettin y recibió el territorio de Oldisleben. Juan Adolfo es enterrado en la capilla del Castillo de Christiansburg en Eisenberg.

Matrimonio e hijos 
Los ducados ernestinos de Sajonia-Gotha-Altenburgo y Sajonia-Weimar consideraron un matrimonio entre Juan Adolfo y la Princesa Ernestina Albertina de Sajonia-Weimar-Eisenach, hija del Duque Ernesto Augusto I de Sajonia-Weimar-Eisenach. Las negociaciones se demoraron debido a la dote. Mientras, Ernestina Albertina se decidió por el Conde Felipe II de Schaumburg-Lippe. Juan Adolfo posteriormente se casó con Marie Maximiliane Elisabeth Schauer (*25.10.1732, †31.01.1779) morganáticamente. Tuvieron tres hijos de los cuales dos sobrevivieron.
 Federico Adolfo (*14.03.1760; † 17.03.1760)
 Adolfo Cristián Carlos (*13.3.1761; † 15.09.1804)
 Juana Adolfina Federica (*9.1.1765; † 30.3.1835)

Marie Maximiliane Elisabeth Schauer fue ennoblecida junto con sus dos hijos el 12 de enero de 1779 por el emperador José II del Sacro Imperio Romano Germánico.

Ancestros

Referencias

Bibliografía 
 
 Johann Samuel Ersch: Allgemeine Encyclopädie der Wissenschaften und Künste, Zweite Sektion, 21. Teil, Leipzig, 1842, p. 240 (digital copy)
  Ranft, Michael: Die Politische Historie von Thüringen, Meißen und Sachsen, welche der sächsische Patriot aus den bewährtesten Nachrichten in XI Stücken der studirenden Jugend in möglichster Kürze aufrichtig erzehlet, Band 10, Leipzig : Holle, 1772, p. 181f. (digital copy)

Casa de Sajonia-Gotha-Altemburgo
Nacidos en Gotha
Militares de Sajonia